Ізабела (Ізабелла, Ізабель) — жіноче ім'я
 Ізабела — сорт винограду
 «Ізабелла» — вид жіночого інтимного пірсингу

Інше 
 Ізабелла — округ штату Мічиган у США
 Ізабелова масть — різновид буланої або солової кінської масті, у багатьох мовах — назва самої буланої масті